Лу Ро́лз (часто Ро́улз; полн. имя: Лу́ис А́ллен Ро́лз, ; 1 декабря 1933 года — 6 января 2006 года) — американский певец, баритон. Исполнял в основном музыку стилей ритм-н-блюз, соул, джаз, блюз. Обладатель 3 «Грэмми» за лучший мужской вокал в стиле ритм-н-блюз. Был известен своим мягким и ровным голосом. Фрэнк Синатра сказал о Лу Ролзе, что тот обладает «самым классным вокалом и самыми искусными трюками джазового пения во всей музыкальной индустрии». Ролз выпустил более 60 альбомов, проданных более 40 миллионами экземпляров. Он также снимался в качестве актёра в кино и на телевидении, озвучил множество мультфильмов. Многим запомнилась его любимая фраза: Yeah buddy!.

Биография 
Родился в 1933 году в Чикаго, жил в субсидируемом государством жилье для малоимущих в районе South Side с бабушкой, которая его воспитывала. С 7 лет он начал петь в хоре баптистской церкви, затем стал петь с местными госпел-группами Teenage Kings of Harmony, Holy Wonders и The Highway Q.C.'s, в которых он познакомился с будущими звездами Сэмом Куком и Кёртисом Мэйфиллдом. Затем Ролза заметила и пригласила в Лос-Анджелес группа Chosen Gospel Singers, а из неё он перешёл в довольно известную тогда группу Pilgrim Travelers.

В 1955 году Ролз был призван в армию, где 3 года служил парашютистом в воздушном десанте и уволился в звании сержанта.

В 1958 году он вернулся в группу Pilgrim Travelers, но вскоре после возвращения во время гастрольного тура попал в автокатастрофу, где получил тяжелейшие ранения. Ролза ошибочно признали мёртвым по дороге в больницу, он пять с половиной дней провёл в больнице в коме, потерял память. Лишь через несколько месяцев память вернулась, а всего на восстановление ушёл целый год. Лу Ролз часто вспоминал эту аварию, говоря, что она изменила всю его жизнь.

В 1959 году Ролз был впервые приглашён выступить на знаменитой сцене Голливуд-боул в Лос-Анджелесе.

В 1962 году Ролз подписал контракт со звукозаписывающей компанией Capitol Records. В этом же году он сначала спел бэк-вокал для двух песен Сэма Кука, а затем выпустил свой первый собственный альбом. Этот альбом и особенно два последующих завоевали популярность зрителей, вошли в чарты и привлекли внимание к Лу Ролзу как к перспективному артисту.

В августе 1966 года в Цинциннати Ролзу было доверено открывать концерт The Beatles. В этом же году он выпустил альбом Live!, ставший «золотым».

В 1971 году Лу Ролз покинул Capitol Records и подписал контракты сначала с MGM, затем с Bell Records в 1974 году, а затем с Philadelphia International Records в 1976 году. В этом же году он выпустил самый удачный в своей карьере альбом All Things in Time, разошедшийся миллионом экземпляров.

В 1977 году Ролз был приглашён исполнить национальный гимн перед поединком Мохаммеда Али. Гимн был исполнен так хорошо, что в последующие годы Ролз исполнял гимн десятки раз перед самыми значительными мероприятиями. Также 1977 год запомнился тем, что выступление Лу Ролза на церемонии Грэмми с песней You’ll Never Find было сорвано из-за сильного приступа кашля у исполнителя.

В 1982 году Лу Ролз был удостоен звезды на голливудской «Аллее славы».

В 1985 году Лу Ролз пел на гала-концерте в честь инаугурации Рональда Рейгана. После этого его карьера пошла на спад.

В 2005 году у Лу Ролза обнаружили рак в обоих лёгких и в головном мозге. В этом же году ему впервые предложили спеть гимн США перед матчем команды Chicago White Sox, за которую он отчаянно болел с детства. Лу Ролз ответил, что ощутил «неземные» () волнение и честь, получив это приглашение. Будучи уже очень больным и усталым, и, кажется, понимая, что это будет его последним публичным выступлением, Ролз спел гимн так, что вызвал восторг зрителей и обсуждение в прессе по всей Америке.

В 2006 году Лу Ролз скончался.

Работы в кино 
За свою долгую карьеру Лу Ролз много раз появлялся в фильмах, телешоу, рекламных роликах, озвучил множество мультфильмов. В частности, его можно увидеть в фильмах «Братья Блюз 2000» и «Покидая Лас-Вегас», сериалах «Большая долина» и «Спасатели Малибу», в детских передачах «Улица Сезам» и «Маппет-шоу», он принимал участие в озвучивании мультфильмов «Эй, Арнольд!», «Гарфилд и его друзья», «Гордая семья», «Команда спасателей Капитана Планеты» и многих других.

Альбомы 

 1962 — Stormy Monday
 1962 — Black and Blue
 1963 — Tobacco Road
 1964 — For You My Love
 1965 — Lou Rawls and Strings
 1965 — Nobody But Lou
 1966 — Live!
 1966 — The Soul-Stirring Gospel Sounds of the Pilgrim Travelers
 1966 — Soulin'''
 1966 — Carryin' On 1967 — Too Much! 1967 — That’s Lou 1967 — Merry Christmas Ho! Ho! Ho! 1968 — Feelin' Good 1968 — You’re Good for Me 1969 — The Way It Was: The Way It Is 1969 — Your Good Thing 1969 — Close-Up 1970 — You’ve Made Me So Very Happy 1970 — Bring It On Home 1971 — Down Here on the Ground/I’d Rather Drink Muddy Water 1971 — Natural Man 1972 — Silk & Soul 1972 — A Man of Value 1973 — Live at the Century Plaza 1975 — She’s Gone 1976 — All Things in Time 1976 — Naturally 1977 — Unmistakably Lou 1977 — When You Hear Lou, You’ve Heard It All 1978 — Lou Rawls Live 1979 — Let Me Be Good to You 1979 — In Concert: Recorded with the Edmonton Symphony Orchestra [live] 1980 — Sit Down and Talk to Me 1981 — Shades of Blue 1982 — Now Is the Time 1983 — When the Night Comes 1984 — Close Company 1986 — Love All Your Blues Away 1988 — Family Reunion 1989 — At Last 1990 — It’s Supposed to Be Fun 1992 — Portrait of the Blues 1993 — Christmas Is the Time 1995 — Holiday Cheer 1995 — Merry Little Christmas 1998 — Unforgettable 1998 — Seasons 4 U 1999 — A Legendary Night Before Christmas 2000 — Swingin' Christmas 2001 — I’m Blesseseek  2001 — Christmas Will Be Christmas 2002 — Oh Happy Day 2003 — Rawls Sings Sinatra 2003 — Trying as Hard as I Can Известные синглы 

 Фильмография (неполная) 
 2000 — Jazz Channel Presents Lou Rawls 2003 — In Concert 2005 — Prime Concerts: In Concert with Edmonton Symphony 2006 — The Lou Rawls Show: With Duke Ellington & Freda Payne 2007 — Live in Concert: North Sea Jazz. 1992—1995''

Примечания

Ссылки 
 
 Биография Лу Ролза

Умершие от рака лёгкого
Джазовые певцы и певицы США
Выпускники Данбарской профессиональной средней школы